Seria GP2 – sezon 2010 – rozpoczęła się 8 maja w Barcelonie w Hiszpanii, natomiast zakończyła 14 listopada w Abu Zabi. Na jedną eliminację przed zakończeniem sezonu tytuł zapewnił sobie Wenezuelczyk Pastor Maldonado, natomiast jego zespół Rapax Team sięgnął po mistrzostwo w ostatnim wyścigu w Abu Zabi.

Lista startowa

Zmiany

Zmiany wśród zespołów 
 Z powodu kłopotów finansowych włoski zespół Durango zakończył działalność w tej serii.
 Piquet GP został przekształcony w Rapax Team.
 Francuska ekipa DAMS została oficjalnym zespołem juniorskim stajni Formuły 1 – Renault F1 Team.

Zmiany wśród kierowców

Przejścia ubiegłorocznych zawodników do innych zespołów 
 Giedo van der Garde: iSport International → Barwa Addax Team
 Sergio Pérez: Arden International → Barwa Addax Team
 Davide Valsecchi: Durango/ART Grand Prix → iSport International
 Johnny Cecotto Jr.: David Price Racing → Trident Racing
 Luiz Razia: PPR.com Scuderia Coloni → Rapax Team
 Pastor Maldonado: ART Grand Prix → Rapax Team
 Romain Grosjean: Barwa Addax Team → Renault F1 Junior Team
 Álvaro Parente: Ocean Racing Technology → PPR.com Scuderia Coloni

Debiuty nowych zawodników 
 Jules Bianchi: ART Grand Prix (Formuła 3 Euroseries) → ART Grand Prix
 Sam Bird: Mücke Motorsport (Formuła 3 Euroseries) → ART Grand Prix
 Oliver Turvey: Carlin (World Series by Renault) → iSport International
 Max Chilton: Carlin (Brytyjska Formuła 3) → Ocean Racing Technology
 Fabio Leimer: Jenzer Motorsport (Międzynarodowa Formuła Master) → Ocean Racing Technology
 Marcus Ericsson: TOM’s (Japońska Formuła 3) → Super Nova Racing
 Josef Král: JD Motorsport (Międzynarodowa Formuła Master) → Super Nova Racing
 Charles Pic: Tech 1 Racing (World Series by Renault) → Arden International
 Ho-Pin Tung: Galatasaray SK (Superleague Formula) → DAMS
 Christian Vietoris: Mücke Motorsport (Formuła 3 Euroseries) → Fat Burner Racing Engineering
 Władimir Arabadżiew: JD Motorsport (Międzynarodowa Formuła Master) → PPR.com Scuderia Coloni
 Brendon Hartley: Tech 1 Raacing (World Series by Renault) → PPR.com Scuderia Coloni
 Edoardo Piscopo: DAMS (Auto GP) → Trident Racing
 Fabrizio Crestani: DAMS (Auto GP) → David Price Racing

Przejścia ubiegłorocznych zawodników do innych serii 
 Nico Hülkenberg: ART Grand Prix → Williams (Formuła 1)
 Lucas Di Grassi: Fat Burner Racing Engineering → Virgin Racing (Formuła 1)
 Kamui Kobayashi: DAMS → Sauber (Formuła 1)
 Witalij Pietrow: Barwa Addax Team → Renault (Formuła 1)
 Stefano Coletti: Durango → Comtec Racing (World Series by Renault
 Edoardo Mortara: Arden International → Signature-Plus (Formuła 3 Euroseries)
 Nelson Panciatici: Durango → Lotus F1 Racing Junior Team (World Series by Renault
 Roldán Rodríguez: Piquet GP → zawiesił karierę sportową.
 Ricardo Teixeira: Trident Racing → Formuła 2
 Álvaro Parente: Ocean Racing Technology → F.C. Porto (Superleague Formula)

Zmiany w kalendarzu 
 Po raz pierwszy GP2 miał zagościć w Abu Zabi. Runda ta miała zostać rozegrana, jako ostatnia, w listopadzie. Miała być jedyną w tym sezonie i drugą w historii serii (po Bahrajnie) eliminacją, która odbędzie się poza Europą.
 Wyścigi na torze w Walencji (zgodnie z kalendarzem F1) przeniesiono z sierpnia na czerwiec.
 Runda w Niemczech zgodnie z rotacją w F1 miała być rozegrana na torze Hockenheimring.
 Eliminację w Turcji (zgodnie z kalendarzem F1) przełożono z maja na czerwiec.
 Wyścigi w Wielkiej Brytanii (zgodnie z kalendarzem F1) przeniesiono z czerwca na lipiec.
 Runda na torze Autódromo Internacional do Algarve w Portugalii została odwołana. Jako powód organizatorzy podali, że włodarze toru nie wypełnili dotychczas swoich zobowiązań wobec nich.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 2 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:

 † – nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu.
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP2
2010 w GP2